Orgona, a legnagyobb hangterjedelmű hangszer
 Orgonaregiszterek listája
 Orgona, keresztnév
 Orgona, egy növénynemzetség (Syringa)
 Közönséges orgona, növényfaj, gyakran nevezik egyszerűen orgonának
 Sztálin-orgona, egy sorozatvető fegyver népies neve (második világháború)